Вячеслав Митрофанович Кущёв (р. 25 декабря 1948, Хабаровск) — депутат Государственной думы пятого созыва, член фракции «Единой России». Председатель подкомитета по экономике и инновациям в сфере профессионального искусства и интеллектуальной деятельности Комитета Государственной думы по культуре. Кандидат философских наук (1990). Заслуженный деятель искусств РФ (2007).

Биография 
Родился в городе Хабаровск 25 декабря 1948. Служил в армии в ансамбле песни и пляски, работал на химическом заводе.

В 1975 году окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт (ныне Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова), где с 1973 по 1976 годы являлся секретарём комитета ВЛКСМ.

С 1976 по 1978 годы — комиссар областного штаба студенческих стройотрядов обкома ВЛКСМ. В 1978 году возглавил Ростовское городское управление культуры, в том же году занял должность заместителя заведующего отделом культуры Ростовского обкома КПСС. В 1985 году возглавил областное управление культуры. В 1986 году окончил Ростовскую межобластную высшую партийную школу.

В 1990 году окончил Академию общественных наук. Кандидат философских наук (тема диссертации: «Художественное сознание: отражение и прогнозирование развития действительности», 1990). В 1990 году преподавал в Северо-Кавказском социально-политическом институте. В 1990-х возглавлял научно-производственный центр «Артэс». С 1999 — художественный руководитель, генеральный директор Ростовского музыкального театра.

С февраля 2006 года возглавлял политсовет Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия». В декабре 2007 года был избран в Государственную думу РФ.

Награды 
 29.04.2019 — Орден Дружбы (указ № 199)
 2007 — Заслуженный деятель искусств РФ
 2003 — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 2002 — «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества»
 2002 — Ростовским отделением Союза театральных деятелей России признан «Человеком года»
 2012 — Медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью» (30 августа 2012 года)
 Почетный диплом фонда «Дом Дягилева»

Постановки 
В. М. Кущёв — художественный руководитель ряда постановок Ростовского государственного музыкального театра. В числе которых:

Оперы 
 2000 — «Паяцы» Р. Леонкавалло
 2002 — «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини
 2003 — «Севильский цирюльник» Дж. Россини
 2004 — «Богема» Дж. Пуччини
 2004 — «Евгений Онегин» П. Чайковского
 2004 — «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича
 2005 — «Цыган» Л. Клиничева
 2006 — «Риголетто» Дж. Верди
 2007 — «Пиковая дама» П. И. Чайковского
 2008 — «Волшебная флейта» В.-А. Моцарта

Балеты 
 2001 — «Жизель» А. Адама
 2002 — «Щелкунчик» П. И. Чайковского
 2003 — «Болеро» М. Равеля
 2003 — «Шехеразада» Н. А. Римского-Корсакова
 2005 — «Дон Кихот» Л. Минкуса (2005)
 2005 — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
 2006 — «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева
 2008 — «Гамлет» на музыку Д.Шостаковича
 2009 — «Спящая красавица» на музыку П. И. Чайковского

Оперетты 
 2002 — «Веселая вдова» Ф. Легара
 2003 — «Орфей в аду» Ж. Оффенбаха
 2006 — «Принцесса цирка»

Примечания

Ссылки 
 Сайт В. М. Кущёва
 Биография В. М. Кущёва на сайте фракции «Единая Россия»
 Биография В. М. Кущёва на сайте Ростовского музыкального театра

Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Члены «Единой России»
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС